Центральноевропе́йское вре́мя (), иногда среднеевропе́йское вре́мя — одно из названий часового пояса UTC+1. Этим временем пользуются некоторые европейские и североафриканские страны. Большинство из них пользуются также центральноевропейским летним временем () UTC+2 в качестве летнего времени.

В более узком смысле под центральноевропейским временем подразумевается система исчисления времени в тех странах и территориях Европы (Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Германия, Гибралтар, Дания, континентальная часть Испании, Италия, Республика Косово, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция), где зимой используется время часового пояса UTC+1, а в летний период — часового пояса UTC+2.

География 
Круглый год по центральноевропейскому времени живут Алжир и Тунис.

Следующие страны и территории используют центральноевропейское время зимой между 1:00 UTC последнего воскресенья октября и 1:00 UTC последнего воскресенья марта:

 Австрия
 Албания
 Андорра
 Бельгия
 Босния и Герцеговина
 Ватикан
 Венгрия
 Германия
 Гибралтар
 Дания (метрополия)
 Испания (кроме Канарских островов)
 Италия
 Косово
 Лихтенштейн
 Люксембург
 Мальта
 Монако
 Нидерланды (метрополия)
 Норвегия
 Польша
 Сан-Марино
 Северная Македония
 Сербия
 Словакия
 Словения
 Франция (метрополия)
 Хорватия
 Черногория
 Чехия
 Швейцария
 Швеция

Синонимы 
Из-за наличия большого количества государств в этом поясе встречаются и другие обозначения:
 MET (, среднеевропейское время) (не путать с MET — )
 «Берлинское время»
 MEZ ()

Примечания

Ссылки 
 List of countries using CET (Central European Time)

Часовые пояса